Фурлонг:

 Фурлонг — британская и американская единица измерения расстояния.
 Фурлонг, Оскар (1927—2018) — аргентинский баскетболист.